Den romerske republik blev oprettet i 509 f.Kr., da den sidste konge, Lucius Tarquinius Superbus, blev myrdet. Republikkens øverste ledere var de to konsuler. Selvom republikken faldt i 31 f.Kr. og blev erstattet af kejserdømmet, opretholdtes konsul-embedet, men det var i principatets tid kun en ligegyldig ærestitel.

Listen bygger på de romerske kilder og er, ligesom dem, ukomplet (nogle år var konsulembedet nedlagt). De år, hvor flere end to konsuler er angivet, skyldes formentlig dødsfald blandt en af konsulerne, eller en midlertidig ændring. Navnesammenfald skyldes romersk navneskik.

6. århundrede f.Kr. 

509 Lucius Junius Brutus, Lucius Tarquinius Collatinus & Publius Valerius Volusi Publicola (I), Marcus Horatius Pulvillus (I)

508 Publius Lucretius Tricipitinus (I), Publius Valerius Volusi Publicola (II)

507 Publius Valerius Volusi Publicola (III), Marcus Horatius Pulvillus (II)

506 Spurius Larcius Flavus Rufus (I), Titus Herminius Aquilinus

505 Marcus Valerius Volusi, Publius Postumius Tubertus (I)

504 Publius Valerius Volusi Publicola (IV), Titus Lucretius Tricipitinus (II)

503 Menenius Agrippa Lanatus, Publius Postumius Tubertus (II)

502 Opiter Verginius Tricostus, Spurius Cassius Viscellinus (I)

501 Postumius Cominius Auruncus (I), Titus Larcius Flavus Rufus (I)

5. århundrede f.Kr. 

500 Servius Sulpicius Camarinus Cornutus, Manius Tullius Longus

499 Titus Aebutius Helva, Gaius Veturius Geminus Cicurinus

498 Quintus Cloelius Siculus, Titus Larcius Flavus Rufus (II)

497 Aulus Sempronius Atratinus (I), Marcus Minucius Augurinus (I)

496 Aulus Postumius Albus Regillensis, Titus Verginius Tricostus Caeliomontanus

495 Appius Claudius Sabinus Regillensis, Publius Servilius Priscus Structus.

494 Aulus Verginius Tricostus Caeliomontanus, Titus Veturius Geminus Cicurinus

493 Postumius Cominius Auruncus (II), Spurius Cassius Viscellinus (II)

492 Titus Geganius Macerinus, Publius Minucius Augurinus

491 Marcus Minucius Augurinus (II), Aulus Sempronius Atratinus (II)

490 Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus, Spurius Larcius Flavus Rufus (II)

489 Gaius Iulius Iullus (I), Publius Pinarius Mamertinus Rufus.

488 Spurius Nautius Rutilus, Spurius Medullinus Furius

487 Titus Sicinius Sabinus, Gaius Aquillius Tuscus

486 Spurius Cassius Viscellinus (III), Proculus Verginius Tricostus Rutilus

485 Servius Cornelius Maluginensis Cossus, Quintus Fabius Vibulanus (I)

484 Lucius Aemilius Mamercinus (I), Caeso Fabius Vibulanus (I)

483 Marcus Fabius Vibulanus (I), Lucius Valerius Potitus Publicola (I)

482 Quintus Fabius Vibulanus (II), Gaius Iulius Iullus (II)

481 Caeso Fabius Vibulanus (II), Spurius Furius Fusus

480 Marcus Fabius Vibulanus (II), Gnaeus Manlius Cincinnatus

479 Caeso Fabius Vibulanus (III), Titus Verginius Tricostus Rutilus

478 Lucius Aemilius Mamercinus (II), Gaius Servilius Structus

477 Gaius Horatius Pulvillus (I), Titus Menenius Agrippae Lanatus

476 Aulus Verginius Tricostus Rutilus, Spurius Servilius Structus

475 Publius Valerius Potius Poplicola (I), Gaius Nautius Rutilus Rufus (I)

474 Lucius Furius Medullinus, Aulus (eller Gaius) Manlius Vulso

473 Lucius Aemilius Mamercinus (III), Vopiscus Iulius Iullus

472 Lucius Pinarius Mamercinus Rufus, Publius Furius Medullinus Fusus

471 Appius Claudius Crassinus Regillensis Sabinus (I), Titus Quinctius Capitolinus Barbatus (I)

470 Lucius Valerius Potitus Publicola (II), Tiberius Aemilius Mamercinus (I)

469 Titus Numicius Priscus, Aulus Verginius Caeliomontanus

468 Titus Quinctius Capitolinus Barbatus (II), Quintus Servilius Priscus (I)

467 Tiberius Aemilius Mamercinus (II), Quintus Fabius Vibulanus (I)

466 Quintus Servilius Priscus (II), Spurius Postumius Albus Regillensis

465 Quintus Fabius Vibulanus (II), Titus Quinctius Capitolinus Barbatus (III)

464 Aulus Postumius Albus Regillensis, Spurius Furius Medullinus Fusius

463 Publius Servilius Priscus, Lucius Aebutius Helva

462 Lucius Lucretius Tricipitinus, Titus Veturius Geminus Cicurinus

461 Publius Volumnius Amintinus Gallus, Servius Sulpicius Camerinus Cornutus

460 Publius Valerius Potius Poplicola (II), Gaius Claudius Inregillensis Sabinus

459 Quintus Fabius Vibulanus (III), Lucius Cornelius Maluginensis Uritus Cossus

458 Gaius Nautius Rutilus Rufus (II), Lucius Minucius Esquilinus Augurinus

457 Gaius Horatius Pulvillus (II), Quintus Minucius Esquilinus Augurinus

456 Marcus Valerius Manius Maximus Lactuca, Spurius Verginius Tricostus Caeliomontanus

455 Titus Romilius Rocus Vaticanus, Gaius Veturius Cicurinus

454 Spurius Tarpeius Montanus Capitolinus, Aulus Aternius Varus Fontinalis

453 Sextus Quinctilius Varus, Publius Curiatus Fistus Trigeminus

452 Titus Menenius Agrippae Lanatus (I), Publius Sestius Capito Vaticanus.

451 Appius Claudius Crassinus Regillensis Sabinus (II), Titus Genucius Augurinus

450 Appius Claudius, Marcus Cornelius Maluginensis, Marcus Sergius, Lucius Minucius, Quintus 
Fabius Vibulanus, Quintus Poetelius, Titus Antonius Merenda, Gaius Duillius, Servius Opius Cornicen, Marcus Rabuleius

449 Lucius Valerius Potitus, Marcus Horatius Barbatus

448 Publius Herminius Coritinesanus Aquilinus, Titus Verginius Tricostus Caeliomontanus

447 Marcus Geganius Macerinus (I), Gaius Iulius (I)

446 Titus Quinctius Capitolinus Barbatus (IV), Agrippa Furius Fusus

445 Marcus Genucius Augurinus, Gaius Curtius Philo

444 Lucius Papirius Mugillanus (I), Lucius Sempronius Atratinus

443 Marcus Geganius Macerinus (II). Titus Quinctius Capitolinus Barbatus (V)

442 Marcus Fabius Vibulanus, Postumius Aebutius Helva Cornicen

441 Gaius Furius Pacilus Fusus, Manius Papirius Crassus

440 Proculus Geganius Macerinus, Titus Menenius Agrippae Lanatus (II)

439 Agrippa Menenius Lanatus, Titus Quinctius Capitolinus Barbatus (VI)

437 Marcus Geganius Macerinus (III), Lucius Sergius Fidenas (I)

436 Lucius Papirius Crassus, Marcus Cornelius Maluginensis

435 Gaius Iulius (II), Lucius Verginius Tricostus

434 Gaius Iulius (III), Lucius Verginius Tricostus (II)

431 Titus Quinctius Poenus Cincinnatus (I), Gnaeus Iulius Mento

430 Lucius Papirius Crassus, Lucius Iulius Iullus

429 Hostus Lucretius Tricipitinus, Lucius Sergius Fidenas (II)

428 Aulus Cornelius Cossus, Titus Quinctius Poenus Cincinnatus (II)

427 Gaius Servilius Structus Ahala, Lucius Papirius Mugillanus (II)

426 Titus Quinctius Poenus Cincinnatus (III)

423 Gaius Sempronius Atratinus, Quintus Fabius Vibulanus

421 Gnaeus Fabius Vibulanus, Titus Quinctius Capitolinus Barbatus

413 Aulus Marcus Cornelius Cossus, Lucius Furius Medullinus (I)

412 Quintus Fabius Ambustus Vibulanus, Gaius Furius Pacilus

411 Lucius Papirius Mugillanus Atratinus, Spurius Nautius Rutilus

410 Manius Aemilius Mamercinus, Gaius Valerius Potitus Volusus

409 Gnaeus Cornelius Cossus, Lucius Furius Medullinus (II)

4. århundrede f.Kr. 

393 Lucius Valerius Potitus (I), Publius Servius Cornelius Maluginensis, Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus, Servius Sulpicius Camerinus

392 Lucius Valerius Potitus (II), Publius Servius Cornelius Maluginensis (II) Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus (II), Servius Sulpicius Camerinus (II)

390 Lucius Valerius Potitus (III), Marcus Manlius Capitolinus

378 Publius Manilus, Gaius Manlius, Lucius Julius

366 Lucius Aemilius Mamercinus (I), Lucius Sextius

365 Lucius Genucius Aventinensis (I), Quintus Servilius Ahala (I)

364 Gaius Sulpicius Peticus (I), Gaius Licinius Stolo Calvus (I)

363 Gnaeus Genucius Aventinensis, Lucius Aemilius Mamercinus (II)

362 Lucius Genucius Aventinensis (II), Quintus Servilius Ahala (II)

361 Gaius Licinius Stolo Calvus (II), Gaius Sulpicius Peticus (II)

360 Marcus Fabius Ambustus (I), Gaius Poetelius Libo Visolus (I)

359 Marcus Popillius Laenas (I), Gnaeus Manlius Capitolinus Imperiosus (I)

358 Gaius Fabius Ambustus, Gaius Plautius Proculus

357 Gaius Marcius Rutilus (I), Gnaeus Manlius Capitolinus Imperiosus (II)

356 Marcus Fabius Ambustus (II), Marcus Popillius Laenas (II)

355 Gaius Sulpicius Peticus (III), Marcus Valerius Poplicola (I)

354 Marcus Fabius Ambustus (III), Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus (I)

353 Gaius Sulpicius Peticus (IV), Marcus Valerius Poplicola (II)

352 Publius Valerius Poplicola, Gaius Marcius Rutilus (II)

351 Gaius Sulpicius Peticus (V), Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus (II)

350 Marcus Popillius Laenas (III), Lucius Cornelius Scipio

349 Lucius Furius Camillus, Appius Claudius Crassus Inregillensis

348 Marcus Valerius Corvus (I), Marcus Popillius Laenas (IV)

347 Gaius Plautius Vennox Hypsaeo (I), Titus Manlius Imperiosus Torquatus (I)

346 Marcus Valerius Corvus (II), Gaius Poetelius Libo Visolus (II)

345 Marcus Fabius Dorsuo, Servius Sulpicius Camerinus Rufus

344 Gaius Marcius Rutilus (III), Titus Manlius Imperiosus Torquatus (II)

343 Marcus Valerius Corvus (III), Aulus Cornelius Cossus Arvina (I)

342 Quintus Servilius Q.f. Ahala III, Gaius Marcius L.f. Rutilus IV

341 Gaius Plautius Venox Hypsaeo (II), Lucius Aemilius Mamercinus Privernas (I)

340 Titus Manlius Imperiosus Torquatus (III), Publius Decius Mus

339 Tiberius Aemilius Mamercinus, Quintus Publilius Philo (I)

338 Lucius Furius Camillus (I), Gaius Maenius

337 Gaius Sulpicius Longus (I), Publius Aelius Paetus

336 Lucius Papirius Crassus, Caeso Duillius

335 Marcus Atilius Regulus Calenus, Marcus Valerius Corvus (IV)

334 Spurius Postumius Albinus Caudinus (I), Titus Veturius Calvinus (I)

332 Gnaeus Domitius Calvinus, Aulus Cornelius Cossus Arvina (II)

331 Gaius Valerius Potitus Flacus, Marcus Claudius Marcellus

330 Lucius Papirius Crassus (I), Lucius Plautius Venno (I)

329 Lucius Aemilius Mamercinus Privernas (II), Gaius Plautius Decianus

328 Lucius Papirius Crassus (II), Lucius Plautius Venno

326 Publius Plautius Proculus, Publius Cornelius Scapula

327 Lucius Cornelius Lentulus, Quintus Publilius Philo (II)

326 Gaius Poetelius Libo Visolus, Lucius Papirius Cursor (I)

325 Lucius Furius Camillus (II), Decimus Iunius Brutus Scaeva

323 Gaius Sulpicius Longus (II), Quintus Aemilius Cerretanus (I)

322 Quintus Fabius Maximus Rullianus (I), Lucius Fulvius Curvus

321 Titus Veturius Calvinus (II), Spurius Postumius Albinus Caudinus (II)

320 Lucius Papirius Cursor (II), Quintus Publilius Philo (III)

319 Lucius Papirius Cursor (III), Quintus Aulius Cerretanus (II)

318 Lucius Plautius Venno (II), Marcus Foslius Flaccinator

317 Quintus Aemilius Barbula (I), Gaius Iunius Bubulcus Brutus (I)

316 Spurius Nautius Rutilus, Marcus Popillius Laenas

315 Lucius Papirius Cursor (IV), Quintus Publilius Philo (IV)

314 Marcus Poetelius Libo, Gaius Sulpicius Longus (III)

313 Lucius Papirius Cursor (V), Gaius Iunius Bubulcus Brutus (II)

312 Marcus Valerius Maximus Corrinus, Publius Decius Mus (I)

311 Gaius Iunius Bubulcus Brutus (III), Quintus Aemilius Barbula (II)

310 Quintus Fabius Maximus Rullianus (II), Gaius Marcius Rutilus (Censorinus)

308 Publius Decius Mus (II), Quintus Fabius Maximus Rullianus (III)

307 Appius Claudius Caecus, Lucius Volumnius Flamma Violenus (I)

306 Quintus Marcius Tremulus (I), Publius Cornelius Arvina (I)

305 Lucius Postumius Megellus (I), Tiberius Minucius Augurinus, Marcus Fulvius Curvus Paetinus

304 Publius Sempronius Sophus, Publius Sulpicius Saverrio

303 Servius Cornelius Lentulus, Lucius Genucius Aventinensis

302 Marcus Livius Denter, Marcus Aemilius Paullus

3. århundrede f.Kr. 

300 Marcus Valerius Corvus (V), Quintus Appuleius Pansa

299 Marcus Fulvius Paetinus, Titus Manlius Torquatus, Marcus Valerius Corvus (VI)

298 Lucius Cornelius Scipio Barbatus, Gnaeus Fulvius Maximus Centumalus

297 Quintus Fabius Maximus Rullianus (IV), Publius Decius Mus (III)

296 Appius Claudius Caecus (II), Lucius Volumnius Flamma Violenus (II)

295 Quintus Fabius Maximus Rullianus (V), Publius Decius Mus (IV)

294 Lucius Postumius Megellus (II), Marcus Atilius Regulus

293 Lucius Papirius Cursor (I), Spurius Carvilius Maximus (I)

292 Quintus Fabius Maximus Gurges (I), Decimus Iunius Brutus Scaeva

291 Lucius Postumius Megellus (III), Gaius Iunius Bubulcus Brutus

290 Manius Curius Dentatus (I), Publius Cornelius Rufinus (I)

289 Marcus Valerius Maximus Corvinus, Quintus Caedicius Noctua

288 Quintus Marcius Tremulus (II), Publius Cornelius Arvina (II)

287 Marcus Claudius Marcellus, Gaius Nautius Rutilus

286 Marcus Valerius Maximus, Gaius Aelius Paetus

285 Gaius Claudius Canina (I), Marcus Aemilius Lepidus

284 Gaius Servilius Tucca, Lucius Caecilius Metellus Denter, Manius Curius Dentatus (I)

283 Publius Cornelius Dolabella, Gnaeus Domitius Calvinus Maximus

282 Gaius Fabricius Luscinus (I), Quintus Aemilius Papus (I)

281 Lucius Aemilius Barbula, Quintus Marcius Philippus

280 Publius Valerius Laevinus, Tiberius Coruncanius

279 Publius Sulpicius Saverrio, Publius Decius Mus (V)

278 Gaius Fabricius Luscinus (II), Quintus Aemilius Papus (II)

277 Publius Cornelius Rufinus (II), Gaius Iunius Bubulcus Brutus (I)

276 Quintus Fabius Maximus Gurges (II), Gaius Genucius Clepsina (I)

275 Manius Curius Dentatus (II), Cornelius Lentulus Caudinus

274 Manius Curius Dentatus (III), Servius Cornelius Merenda

273 Gaius Fabius Dorso Licinus, Gaius Claudius Canina (II)

272 Lucius Papirius Cursor (II), Spurius Carvilius Maximus (II)

271 Gaius Quinctius Claudius, Lucius Genucius Clepsina

270 Gaius Genucius Clepsina (II), Gnaeus Cornelius Blasio (I)

269 Quintus Ogulnius Gallus, Gaius Fabius Pictor

268 Publius Sempronius Sophus, Appius Claudius Russus

267 Marcus Atilius Regulus (I), Lucius Iulius Libo

266 Decimus Iunius Pera, Numerius Fabius Pictor

265 Quintus Fabius Maximus Gurges (III), Lucius Mamilius Vitulus

264 Appius Claudius Caudex, Marcus Fulvius Flaccus

263 Manius Otacilius Crassus (I), Marcus Valerius Maximus Messalla

262 Lucius Postumius Albinus Megellus, Quintus Mamilius Vitulus

261 Lucius Valerius Flaccus, Tiberius Otacilius Crassus

260 Gnaeus Cornelius Scipio Asina (I), Gaius Duilius

259 Lucius Cornelius Scipio, Gaius Aquillius Florus

258 Aulus Atilius Calatinus (I), Gaius Sulpicius Paterculus

257 Gaius Atilius Regulus (I), Gnaeus Cornelius Blasio II

256 Lucius Manlius Vulso Longus (I), Quintus Caedicius, Marcus Atilius Regulus (II)

255 Marcus Aemilius Paullus, Servius Fulvius Paetinus Nobilior

254 Gnaeus Cornelius Scipio Asina (II), Aulus Atilius Calatinus (II)

253 Gnaeus Servilius Caepio, Gaius Sempronius Blaesus (I)

252 Gaius Aurelius Cotta (I), Publius Servilius Geminus

251 Lucius Caecilius Metellus (I), Gaius Furius Pacilus

250 Gaius Atilius Regulus (II), Lucius Manlius Vulso Longus (II)

249 Publius Claudius Pulcher, Lucius Iunius Pullus

248 Gaius Aurelius Cotta (II), Publius Servilius Geminus (II)

247 Lucius Caecilius Metellus (II), Numerius Fabius Buteo

246 Manius Otacilius Crassus (II), Marcus Fabius Licinus

245 Marcus Fabius Buteo, Gaius Atilius Bulbus (I)

244 Aulus Manlius Torquatus Atticus (I), Gaius Sempronius Blaesus (II)

243 Gaius Fundanius Fundulus, Gaius Sulpicius Galus

242 Gaius Lutatius Catulus, Aulus Postumius Albinus

241 Aulus Manlius Titus Torquatus Atticus (II), Quintus Lutatius Catulus Cerco

240 Gaius Claudius Caecus Centho, Marcus Sempronius Tuditanus

239 Gaius Mamilius Turrinus, Quintus Valerius Falto

238 Tiberius Sempronius Gracchus, Publius Valerius Falto

237 Lucius Cornelius Lentulus Caudinus, Quintus Fulvius Flaccus (I)

236 Publius Cornelius Lentulus Caudinus, Gaius Licinius Varus

235 Titus Manlius Torquatus (I), Gaius Atilius Bulbus (II)

234 Lucius Postumius Albinus (I), Spurius Carvilius Maximus Ruga (I)

233 Quintus Fabius Maximus Verrucosus (I), Marcus Pomponius Matho (I)

232 Marcus Aemilius Lepidus (I), Marcus Publicius Malleolus

231 Marcus Pomponius Matho (II), Gaius Papirius Maso

230 Marcus Aemilius Barbula, Marcus Iunius Pera

229 Lucius Postumius Albinus (II), Gnaeus Fulvius Centumalus,

228 Spurius Carvilius Maximus Ruga (II), Quintus Fabius Maximus Verrucosus (II)

227 Publius Valerius Flaccus, Marcus Atilius Regulus (I)

226 Marcus Valerius Maximus Messala, Lucius Apustius Fullo

225 Lucius Aemilius Paullus (I), Gaius Atilius Regulus

224 Titus Manlius Torquatus (II), Quintus Fulvius Flaccus (II)

223 Gaius Flaminius (I), Publius Furius Philus

222 Gnaeus Cornelius Scipio Calvus, Marcus Claudius Marcellus (I)

221 Publius Cornelius Scipio Asina, Marcus Minucius Rufus, Marcus Aemilius Lepidus (II)

220 Marcus Valerius Laevinus (I), Quintus Mucius Scaevola, Lucius Veturius Philo, Gaius Lutatius Catulus

219 Lucius Aemilius Paulus, Marcus Livius Salinator (I)

218 Publius Cornelius Scipio, Titus Sempronius Longus

217 Gaius Servilius Geminus, Gaius Flaminius (II), Marcus Atilius Regulus (II)

216 Lucius Aemilius Paullus (II), Gaius Terentius Varro

215 Tiberius Sempronius Gracchus (I), Lucius Postumius Albinus (III), Marcus Claudius Marcellus (II), Quintus Fabius Maximus Verrucosus (III)

214 Quintus Fabius Maximus Verrucosus (IV), Marcus Claudius Marcellus (III)

213 Quintus Fabius Maximus, Tiberius Sempronius Gracchus (II)

212 Appius Claudius Pulcher, Quintus Fulvius Flaccus (III)

211 Publius Sulpicius Galba Maximus (I), Gnaeus Fulvius Centunalus Maximus

210 Marcus Valerius Laevinus (II), Marcus Claudius Marcellus (IV)

209 Quintus Fabius Maximus Verrucosus (V), Quintus Fulvius Flaccus (IV=

208 Marcus Claudius Marcellus (V), Titus Quinctius Crispinus

207 Gaius Claudius Nero, Marcus Livius Salinator (II)

206 Quintus Caecilius Metellus, Lucius Veturius Philo

205 Publius Cornelius Scipio Africanus (I), Publius Licinius Crassus Dives

204 Marcus Cornelius Cethegus, Publius Sempronius Tuditanus

203 Gnaeus Servilius Caepio, Gaius Servilius Geminus

202 Tiberius Claudius Nero, Marcus Servilius Pulex Geminus

201 Gnaeus Cornelius Lentulus, Publius Aelius Paetus

2. århundrede f.Kr. 

200 Publius Sulpicius Galba Maximus (II), Gaius Aurelius Cotta

199 Lucius Cornelius Lentulus, Publius Villius Tappulus

198 Titus Quinctius Flamininus, Sextus Aelius Paetus Catus

197 Gaius Cornelius Cethegus, Quintus Minucius Rufus

196 Lucius Furius Purpureo, Marcus Claudius Marcellus

195 Marcus Porcius Cato, Lucius Valerius Flaccus

194 Publius Cornelius Scipio Africanus (II), Tiberius Sempronius Longus

193 Lucius Cornelius Merula, Aulus Minucius Thermus

192 Lucius Quinctius Flaminius, Gnaeus Domitius Ahenobarbus

191 Manius Acilius Glabrio, Publius Cornelius Scipio Nasica

190 Lucius Cornelius Scipio Asiaticus, Gaius Laelius Borgius

189 Gnaeus Manlius Vulso, Marcus Fulvius Nobilior

188 Gaius Livius Salinator, Marcus Valerius Messalla

187 Marcus Aemilius Lepidus (I), Gaius Flaminius

186 Spurius Postumius Albinus, Quintus Marcius Philippus (I)

185 Appius Claudius Pulcher, Marcus Sempronius Tuditanus

184 Publius Claudius Pulcher, Lucius Porcius Licinus

183 Quintus Fabius Labeo, Marcus Claudius Marcellus

182 Lucius Aemilius Paullus (I), Gnaeus Baebius Tamphilus

181 Publius Cornelius Cethegus, Marcus Baebius Tamphilus

180 Aulus Postumius Albinus Luscus, Gaius Calpurnius Piso, Quintus Fulvius Flaccus (I)

179 Lucius Manlius Acidinus Fulvianus, Quintus Fulvius Flaccus (II)

178 Marcus Junius Brutus, Aulus Manlius Vulso

177 Gaius Claudius Pulcher, Tiberius Sempronius Gracchus (I)

176 Gnaeus Cornelius Scipio Hispallus, Quintus Petillius, Gaius Valerius Laevinus

175 Publius Mucius Scaevola, Marcus Aemilius Lepidus (II)

174 Spurius Postumius Albinus Paullulus, Quintus Mucius Scaevola

173 Lucius Postumius Albinus, Marcus Popillius Laenas

172 Gaius Popillius Laenas (I), Publius Aelius Ligus

171 Publius Licinius Crassus, Gaius Cassius Longinus.

170 Aulus Hostilius Mancinus, Aulus Atilius Serranus

169 Quintus Marcius Philippus (II), Gnaeus Servilius Caepio

168 Lucius Aemilius Paullus (II), Gaius Licinius Crassus

167 Quintus Aelius Paetus, Marcus Junius Pennus

166 Gaius Sulpicius Gallus, Marcus Claudius Marcellus (I)

165 Tiberius Manlius Torquatus, Gnaeus Octavius

164 Aulus Manlius Torquatus, Quintus Cassius Longinus

163 Tiberius Sempronius Gracchus (II), Marcus Juventius Thalna

162 Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum (I), Gaius Marcius Figulus (I)

161 Marcus Valerius Messalla, Gaius Fannius Strabo

160 Marcus Cornelius Cethegus, Lucius Anicius Gallus

159 Gnaeus Cornelius Dolabella, Marcus Fulvius Nobilior

158 Marcus Aemilius Lepidus, Gaius Popillius Laenas (II)

157 Servius Julius Caesar, Lucius Aurelius Orestes

156 Lucius Cornelius Lentulus Lupus, Gaius Marcius Figulus (II)

155 Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum (II), Marcus Claudius Marcellus (II)

154 Lucius Postumius Albinus, Quintus Opimius

153 Tiberius Annius Luscus, Quintus Fulvius Nobilior

152 Lucius Valerius Flaccus, Marcus Claudius Marcellus (III)

151 Aulus Postumius Albinus, Lucius Licinius Lucullus

150 Tiberius Quinctius Flaminius, Marcus Acilius Balbus

149 Manius Manilius, Marcius Censorinus

148 Spurius Postumius Albinus Magnus, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus

147 Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus (I), Gaius Livius Drusus

146 Gnaeus Cornelius Lentulus, Lucius Mummius Achaicus

145 Quintus Fabius Maximus Aemilianus, Lucius Hostilius Mancinus

144 Servius Sulpicius Galba, Lucius Aurelius Cotta

143 Appius Claudius Pulcher, Quintus Caecilius Metellus Macedonicus

142 Quintus Fabius Maximus Servilianus, Lucius Caecilius Metellus Calvus

141 Gnaeus Servilius Caepio, Quintus Pompeius

140 Quintus Servilius Caepio, Gaius Laelius Sapiens

139 Gnaeus Calpurnius Piso, Marcus Popillius Laenas

138 Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio, Junius Brutus Callaicus

137 Marcus Aemilius Lepidus Porcina, Gaius Hostilius Mancinus

136 Lucius Furius Philus, Sextus Atilius Serranus

135 Quintus Calpurnius Piso, Servius Fulvius Flaccus

134 Gaius Fulvius Flaccus, Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus

133 Lucius Calpurnius Piso Frugi, Publius Mucius Scaevola

132 Publius Popillius Laenas, Publius Rupilius

131 Lucius Valerius Flaccus, Publius Licinius Crassus Dives Mucianus

130 Lucius Cornelius Lentulus, Marcus Perperna

129 Gaius Sempronius Tuditanus, Manius Aquillius

128 Titus Annius Rufus, Gnaeus Octavius

127 Lucius Cornelius Cinna, Lucius Cassius Longinus Ravilla

126 Marcus Aemilius Lepidus, Lucius Aurelius Orestes

125 Marcus Fulvius Flaccus, Marcus Plautius Hypsaeus

124 Gaius Cassius Longinus, Gaius Sextius Calvinus

123 Titus Quinctius Flaminius, Quintus Caecilius Metellus Baliaricus

122 Gnaeus Domitius Ahenobarbus, Gaius Fannius

121 Quintus Fabius Maximus Allobrigicus, Lucius Opimius

120 Gaius Papirius Carbo, Publius Manilius

119 Lucius Aurelius Cotta, Lucius Caecilius Metellus Dalmaticus

118 Quintus Marcius Rex, Marcus Porcius Cato

117 Lucius Caecilius Metellus Diadematus, Quintus Mucius Scaevola

116 Quintus Fabius Maximus Eburnus, Gaius Licinius Geta

115 Marcus Aemilius Scaurus, Marcus Caecilius Metellus

114 Manius Acilius Balbus, Gaius Porcius Cato

113 Gnaeus Papirius Carbo, Gaius Caecilius Metellus Caprarius

112 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, Marcus Livius Drusus

111 Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio, Lucius Calpurnius Bestia

110 Spurius Postumius Albinus, Marcus Minucius Rufus

109 Quintus Caecilius Metellus Numidicus, Marcus Junius Silanus

108 Servius Sulpicius Galba, Lucius Hortensius, Marcus Aurelius Scaurus

107 Lucius Cassius Longinus, Gaius Marius (I)

106 Quintus Servilius Caepio, Gaius Atilius Serranus

105 Gnaeus Mallius Maximus, Publius Rutilius Rufus

104 Gaius Flavius Fimbria, Gaius Marius (II)

103 Lucius Aurelius Orestes, Gaius Marius (III)

102 Quintus Lutatius Catulus, Gaius Marius (IV)

101 Manius Aquillius, Gaius Marius (V)

1. århundrede f.Kr. 

100 Lucius Valerius Flaccus, Gaius Marius (VI)

99 Aulus Postumius Albinus, Marcus Antonius Orator

98 Quintus Caecilius Metellus Nepos, Titus Didius

97 Gnaeus Cornelius Lentulus, Publius Licinius Crassus Dives

96 Gaius Cassius Longinus, Gnaeus Domitius Ahenobarbus

95 Lucius Licinius Crassus, Quintus Mucius Scaevola

94 Gaius Coelius Caldus, Lucius Domitius Ahenobarbus

93 Gaius Valerius Flaccus, Marcus Herennius

92 Gaius Claudius Pulcher, Marcus Perperna

91 Sextus Julius Caesar, Lucius Marcius Philippus

90 Lucius Julius Caesar, Publius Rutilius Lupus

89 Gnaeus Pompeius Strabo, Lucius Porcius Cato

88 Lucius Cornelius Sulla (I), Quintus Pompeius Rufus

87 Lucius Cornelius Cinna (I), Gnaeus Octavius

86 Lucius Cornelius Cinna (II), Gaius Marius (VII)

85 Lucius Cornelius Cinna (III), Gnaeus Papirius Carbo (I)

84 Lucius Cornelius Cinna (IV), Gnaeus Papirius Carbo (II)

83 Lucius Cornelius Scipio Asiaticus, Gaius Norbanus

82 Gnaeus Papirius Carbo (III), Gaius Marius (Søn af Gaius Marius)

81 Gnaeus Cornelius Dolabella, Marcus Tullius Decula

80 Lucius Cornelius Sulla (II), Quintus Caecilius Metellus Pius

79 Appius Claudius Pulcher, Publius Servilius Vatia

78 Marcus Aemilius Lepidus, Quintus Lutatius Catulus

77 Mamercus Aemilius Lepidus Livianus, Decimus Junius Brutus

76 Gnaeus Octavius, Gaius Scribonius Curio

75 Gaius Aurelius Cotta, Lucius Octavius

74 Marcus Aurelius Cotta, Lucius Licinius Lucullus

73 Gaius Cassius Longinus, Marcus Terentius Varro Lucullus

72 Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus, Lucius Gellius Publicola

71 Publius Cornelius Lentulus Sura, Gnaeus Aufidius Orestes

70 Marcus Licinius Crassus (I), Gnaeus Pompejus Magnus (I)

69 Quintus Caecilius Metellus Creticus, Quintus Hortensius

68 Lucius Caecilius Metellus, Quintus Marcius Rex

67 Manius Acilius Glabrio, Gaius Calpurnius Piso

66 Manius Aemilius Lepidus, Lucius Volcacius Tullus

65 Lucius Manlius Torquatus, Lucius Aurelius Cotta

64 Lucius Julius Caesar, Gaius Marcius Figulus

63 Gaius Antonius Hybrida, Marcus Tullius Cicero

62 Decimus Junius Silanus, Lucius Licinius Murena

61 Marcus Valerius Messalla Niger, Marcus Pupius Piso Frugi Calpurnianus

60 Lucius Afranius, Quintus Caecilius Metellus Celer

59 Gaius Julius Caesar (I), Marcus Calpurnius Bibulus

58 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, Aulus Gabinius

57 Publius Cornelius Lentulus Spinther, Quintus Caecilius Metellus Nepos

56 Gnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus, Lucius Marcius Philippus

55 Marcus Licinius Crassus (II), Gnaeus Pompejus Magnus (II)

54 Appius Claudius Pulcher, Lucius Domitius Ahenobarbus

53 Marcus Valerius Messalla Rufus, Gnaeus Domitius Calvinus (I)

52 Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio, Gnaeus Pompejus Magnus (III)

51 Marcus Claudius Marcellus, Servius Sulpicius Rufus

50 Lucius Aemilius Paullus, Gaius Claudius Marcellus Major

49 Lucius Cornelius Lentulus Crus, Gaius Claudius Marcellus Minor

48 Gaius Julius Caesar (II), Publius Servilius Vatia Isauricus (I)

47 Quintus Fufius Calenus, Publius Vatinius

46 Gaius Julius Caesar (III), Marcus Aemilius Lepidus (I)

45 Gaius Julius Caesar (IV) (enekonsul)

44 Gaius Julius Caesar (V), Marcus Antonius (I) Gaius Julius Caesar Octavianus (I)

43 Aulus Hirtius, Gaius Vibius Pansa Caetronianus

42 Marcus Aemilius Lepidus (II), Lucius Munatius Plancus

41 Publius Servilius Vatia Isauricus (II), Lucius Antonius

40 Gaius Asinius Pollio, Gnaeus Domitius Calvinus (II)

39 Gaius Calvisius Sabinus, Lucius Marcius Censorinus

38 Appius Claudius Pulcher, Gaius Norbanus Flaccus

37 Lucius Caninius Gallus, Marcus Vipsanius Agrippa (I)

36 Marcus Cocceius Nerva, Lucius Gellius Publicola

35 Lucius Cornificius, Sextus Pompejus

34 Marcus Antonius (II), Lucius Scribonius Libo, Aemilius Lepidus Paullus

33 Gaius Julius Caesar Octavianus (II), Lucius Volcacius Tullus

32 Gnaeus Domitius Ahenobarbus, Gaius Sosius

31 Gaius Julius Caesar Octavianus (III), Marcus Valerius Messalla Corvinus

Konsuler
Konsuler
Tidslinjer